

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Drzonowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Lisewo 
 Drzonowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Kołobrzeg 
 Drzonowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór 
 Drzonowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Człopa

Inne 
 Drzonowo – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Drzonowo Białogardzkie
 Drzonowo Wałeckie
 Drzonów
 Jezioro Drzonowskie